Сорка:

 Сорка — река в Кадуйском районе Вологодской области, приток Солохты.
 Сорка — ручей в Бабаевском районе Вологодской области, приток Колпцы.
 Сорка — деревня в Бабаевском районе Вологодской области на берегу Сорки.

См. также 
 Соркайоки — река в Мурманской области, приток Тунтсайоки.